Franzosenkopf ist der Name folgender Berge (nach Höhe sortiert):

 Franzosenkopf (Hunsrück) (617,1 m), im Binger Wald nahe Niederheimbach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Franzosenkopf (Harz) (562,0 m), im Harz bei Lonau (Herzberg am Harz), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Franzosenkopf (Spessart) (481 m), im Spessart zwischen Huckelheim (Westerngrund) und Waldrode (Linsengericht), Landkreis Aschaffenburg und Main-Kinzig-Kreis, Bayern und Hessen
 Franzosenkopf (Weserbergland) (240 m), im Weserbergland nördlich von Hameln und westlich von Holtensen (Hameln), Landkreis Hameln